Федеративное государство Австрия (Федеральное государство Австрия, , неофициально получившее название Ständestaat, «корпоративное государство» или «сословное государство») — австрийское государство в период австрофашистской диктатуры. Учреждено в 1934 году с упразднением Первой Австрийской республики, произошедшим в результате государственного переворота («»). Концепция Ständestaat, происходящая от немецкого понятия Stände («поместье» или «корпорация»), отстаивалась ведущими политическими деятелями австрофашистского режима — Энгельбертом Дольфусом и Куртом Шушнигом. Идеология режима представляла собой смесь концепций итальянского фашизма и консервативных католических влияний. Государство просуществовало до аншлюса Австрии Третьим Рейхом в 1938 году.

Гимн Sei gesegnet ohne Ende

История 
В 1890-е годы основатели консервативно-клерикальной Христианско-социальной партии (ХС) Карл фон Фогельзанг и мэр Вены Карл Люгер под впечатлением от обнищания пролетариата и мелкой буржуазии выработали антилиберальные взгляды, в первую очередь, на экономику. Руководствуясь католической социальной доктриной, ХС агитировал против австрийского рабочего движения во главе с СДПА и КПА.

Самопереворот 

Во время Великой депрессии в Первой Австрийской республике начала 1930-х годов ХС на основе энциклики Quadragesimo Anno, изданной папой Пием XI в 1931 году, придерживалось идеи преодоления классовой борьбы путём внедрения корпоративной формы правления по образцу итальянского фашизма и португальского Estado Novo. Канцлер с 1932 года Энгельберт Дольфус 4 марта 1933 года начал реализацию идеи, отправив в отставку Карла Реннера с поста президента австрийского Националиьного совета после нарушений при голосовании. Дольфус назвал это «самороспуском» () парламента и 15 марта насильственно прервал следующее заседание силами венского полицейского управления. Его товарищ по партии, президент Вильгельм Миклас, не предпринял никаких действий для спасения демократического режима.

Затем Дольфус издал чрезвычайный указ после чего последовали запрет КПА (26 мая 1933 года), военизированной организации СДПА Шуцбунд (30 мая) и австрийского отделения NSDAP (19 июня). 20 мая 1933 года он учредил Отечественный фронт как партию единства «автономного, христианского, немецкого, корпоративного федерального государства Австрии». 12 февраля 1934 года попытки правительства обеспечить соблюдение запрета Шуцбунда спровоцировали восстание левой оппозиции, называемое «австрийской гражданской войной». Восстание было подавлено армией и Хеймвером, после чего были запрещены СДПА, КПА и профсоюзы. Путь к диктатуре был завершён 1 мая 1934 года, когда Конституция Австрии была преобразована в строго авторитарный документ Национальным советом.

Установление режима был во многом обосновано растущей популярностью нацизма, ярым противником которого был Дольфус. Устанавливая австрофашистский режим, Дольфус поставил цель «перегитлерить» () Гитлера в борьбе за симпатии австрийцев.

Дольфус продолжал править с помощью чрезвычайных мер до своего убийства 25 июля 1934 года во время попытки нацистского переворота. Путч был быстро подавлен, и Дольфуса сменил министр образования Курт Шушниг. Гитлер официально отрицал свою причастность к неудавшемуся перевороту, но продолжал дестабилизировать австрийское государство, тайно поддерживая сочувствующих нацистам, таких как Артур Зейсс-Инкварт и Эдмунд Глейз-Хорстенау. В свою очередь Австрия при Шушниге искала поддержки у Муссолини. Одной из причин провала нацистского путча была итальянская интервенция: Муссолини собрал на австрийской границе армейский корпус из четырёх дивизий и пригрозил Гитлеру войной в случае германского вторжения в Австрию, как планировалось изначально. Тем временем поддержка нацизма в Австрии уступала только поддержке внутри самой Германии: в некоторых австрийских регионах она достигала чуть ли не 75 %. Режим ОФ не имел популярности среди населения из-за отказа слияния с Германией (что на тот момент было важно для Австрии) и антидемократизма. В отличие от итальянских фашистов, Дольфус не опирался на массовую мобилизацию и фашистское движение среди населения Австрии. Муссолини, защищавший Австрию от Гитлера, желал установления в Австрии полноценной фашистской диктатуры по своему образцу, однако Дольфус и австрофашисты сознательно избегали превращения австрофашизма в «полноценный фашизм», пассивно сопротивляясь давлению Муссолини, давая ему пустые обещания и идя на небольшие уступки.

После Второй итало-эфиопской войны 1935—1936 годов, когда Муссолини, находившийся в международной изоляции, взял курс на сближение с Гитлером. Хотя Шушниг пытался улучшить отношения с Третьим Рейхом, амнистировав нескольких австрийских нацистов и приняв их в состав Отечественного фронта, Австрия теперь была обречена, и вскоре она была аннексирована Третьим Рейхом.

Идеология и строй 

В результате самопереворота в Австрии был установлен авторитарный ультраправый режим, называемый австрофашизмом. Термин австрофашизм ввёл в оборот генеральный секретарь СДПА Отто Бауэр, после чего он стал использоваться, как правило, левыми историками и политиками Германии и Австрии, в то время как в правых кругах предпочитают нейтральное Ständestaat — «корпоративное государство» или «сословное государство». Одной из теоретических основ режима стала Quadragesimo Anno, провозглашавшая принципы субсидиарности и корпоратизма.

В экономике был взят курс на «сословное примирение» и отрицание классовой борьбы. Независимые профсоюзы были сперва заменены объединениями рабочих и работодателей, а в 1935 году были введены цехи по средневековому образцу. Социальные расходы государства были снижены, внутренний рынок защищался таможенными тарифами, были введены ограничения во внутренней торговле. За время режима ОФ безработица вдвое снизилась (в 1933 году она достигала 26 % — пик безработицы в Австрии).

Свободные выборы народных представителей заменила конкуренция внутри партии и опекавшегося Церковью союза студенческих организаций АКС — Австрийского карательного союза. В обмен на лояльность государство гарантировало студентам помощь с жильём и трудоустройство. От членов АКС требовались присяга национальному сословному государству и отказ от коммунистической и нацистской идеологии. Члены АКС, как функционеры, так и рядовые, были широко представлены в органах власти и правлениях предприятий.

В австрофашистской пропаганде Габсбургская монархия была возвышена как время величия в австрийской истории. Католическая церковь сыграла большую роль в определении нацией австрийской истории и идентичности, что способствовало отчуждению немецкой культуры. В отличие от сравнительно светского режима Гитлера, католической церкви был предоставлен видный голос в самых разных вопросах. В сфере образования государство десекуляризировало школы, требуя религиозного образования для сдачи выпускных экзаменов на аттестат зрелости. Согласно этой идеологии, австрийцы были «лучшими немцами».

Несмотря на номинальную приверженность корпоративизму и избегание либерального капитализма, федеральное государство проводило исключительно капиталистическую денежную политику, в отличие от нацистской Германии и фашистской Италии. Экономист-капиталист Людвиг фон Мизес, сотрудничавший с Дольфусом до переворота, был назначен председателем Австрийской торговой палаты, и под руководством Мизеса и других экономистов федеральное государство проводило энергичную политику жесткой экономии в ответ на Великую депрессию.

Федеральное государство проводило жесткую дефляционную политику, чтобы сбалансировать валюту. Это также резко сократило расходы, и высокие процентные ставки стали нормой. Дефицит бюджета был сокращен с более чем 200 миллионов шиллингов до менее чем 50 миллионов. К 1936 году только 50 % безработных получали пособие по безработице. Эта политика совпала с катастрофическим экономическим спадом. По оценкам Ангуса Мэддисона, безработица достигла пика в 26 % в 1933 г. и не опускалась ниже 20 % до 1937 г. Это можно сравнить с безработицей в Германии, которая достигла пика в 30 % в 1932 г. 1937 г. Кроме того, реальный ВВП рухнул и не возвращался к уровню до 1929 г. до 1937 г.

Вопрос о том, можно ли считать федеративное государство подлинно фашистским, остается спорным. Хотя оно носило авторитарный характер и использовало фашистские символы, оно так и не получило широкой поддержки среди австрийцев. Его наиболее заметной политикой было принятие католицизма, а его экономическая и социальная политика лишь мимолетно напоминала политику фашистской Италии и нацистской Германии

Авторитарный режим Дольфуса был относительно мягким: репрессиям подвергались лишь наиболее злостные противники режима, в то время как лидеры СДПА Реннер и Фридрих Адлер продолжали жить в Австрии.

Джон Гюнтер писал в 1940 году, что государство «фантастическим образом нарушало права граждан», отмечая, что в 1934 году полиция провела обыски в 106 000 домов в Вене и произвела 38 141 арест нацистов, социал-демократов, либералов и коммунистов. Однако он добавил: Но — и это было важное «но» — террор так и не достиг такой репрессивной силы, как нацистский террор. Большинство арестованных быстро снова вышли из тюрьмы. Даже в самой крайней фазе диктатуру Шушнига было трудно воспринимать всерьез, хотя шуцбундисты, в 1935 году получили беспощадно суровые приговоры. Это было из-за австрийской мягкости, австрийского гения к компромиссу, австрийской любви к туманным юридическим абстракциям и австрийской Schlamperei.

Присоединение к Германии 

Согласно меморандуму Хоссбаха, Гитлер в ноябре 1937 года заявил о своих планах австрийской кампании на встрече с командованием вермахта. При посредничестве посла Германии Франца фон Папена Шушниг 12 февраля 1938 года отправился в резиденцию Гитлера Бергхоф в Берхтесгадене только для того, чтобы столкнуться с ультиматумом о повторном приёме нацистской партии и назначении Зейсс-Инкварта и Глезе-Хорстенау министрами австрийского правительства. Шушниг, впечатлённый присутствием начальника ОКВ генерала Вильгельма Кейтеля, сдался, и 16 февраля Зейсс-Инкварт стал главой стратегически важного австрийского министерства внутренних дел.

После того, как 3 марта 1938 года посол Великобритании в Берлине Невил Хендерсон заявил, что претензии Германии на Австрию оправданы, Шушниг предпринял последнюю попытку сохранить австрийскую автономию, назначив общенациональный референдум на 13 марта. В рамках своих усилий по обеспечению победы он освободил лидеров социал-демократов из тюрьмы и заручился их поддержкой в ​​обмен на демонтаж однопартийного государства и легализацию социалистических профсоюзов. Гитлер отреагировал мобилизацией войск вермахта на австрийской границе и потребовал назначения Зейсс-Инкварта австрийским канцлером. 11 марта австрийские нацисты штурмовали Федеральную канцелярию и вынудили Шушнига уйти в отставку. Миклас привёл Зейсс-Инкварта к присяге в качестве своего преемника, и на следующий день войска вермахта пересекли границу, не встретив сопротивления.

Первоначально Гитлер намеревался сохранить Австрию в качестве марионеточного государства во главе с Зейссом-Инквартом. Однако восторженная поддержка Гитлера заставила его изменить свою позицию и поддержать полный аншлюс между Австрией и нацистской Германией. 13 марта Зейсс-Инкварт официально издал декрет об аншлюсе, хотя президент Миклас уклонился от подписания закона, немедленно подав в отставку. Затем Зейсс-Инкварт взял на себя большую часть обязанностей Микласа и подписал закон об аншлюсе. Двумя днями позже в своей речи на венской площади Хельденплац Гитлер провозгласил «присоединение моей родины к Германскому рейху».

Примечания 

Бывшие государства новейшей истории Европы
История Австрии